Мануел Гонзалез има више значења:

 Мануел Гонзалез, Ел Требол (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мануел Гонзалез (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Мануел Гонзалез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Мануел Гонзалез (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику